Виктор Михайлович Лебедев: Лебедев, Виктор Михайлович (1924—1943) — Герой Советского Союза.
 Лебедев, Виктор Михайлович (1935—2021) — российский композитор, народный артист Российской Федерации.